Crossman est un patronyme porté notamment par :
 Benjamin Barou-Crossman (1983-), comédien et metteur en scène français ;
 Doug Crossman (1960-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Gary Crossman, homme politique canadien ;
 Guy Crossman (1915-1989), entrepreneur et homme politique canadien ;
 Jason Crossman (1990-), joueur professionnel français de hockey sur glace ;
 Jeff Crossman (1964-), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 Mervyn Crossman (1935-2017), joueur australien de hockey sur gazon ;
 Richard Crossman (1907-1974), écrivain et homme politique britannique travailliste.